Kim Szongdzsun (1953–1989) világbajnok dél-koreai professzionális ökölvívó
 Kim Szongdzsun (1968) dél-koreai sportlövő, olimpikon
 Kim Szongdzsun (1973) dél-koreai sportlövő, olimpikon